Куликовских — фамилия. Известные носители:
 Куликовских, Александр Александрович (1996) — российский самбист и дзюдоист.
 Куликовских, Нина Германовна (1961) — российский политик.